La villa des Roses peut être :
 la villa des Roses, à Paris : une rue parisienne ;
 la villa des Roses, à Alger : une villa d’Alger, utilisée par l’armée française comme centre de torture ;
 Villa des roses, un roman de Willem Elsschot paru en 1913 ;
 Villa des roses, film de 2002 réalisé par Frank Van Passel.